Цветы́ — множ. от цветок:
 Цветы — общеупотребительное наименование растений; чаще слово «цветы» применяют только к цветковым (покрытосеменным) растениям, однако выражение «комнатные цветы» нередко используется по отношению к любым комнатным растениям, в том числе и к тем, которые не относятся к цветковым.
 Цветы — общеупотребительное собирательное наименование цветков («цветы колокольчика») или соцветий («цветы ромашек»).
 Цветы — общеупотребительное наименование срезанных цветков или соцветий (например, «букет цветов»).
 Цветы (группа) — советская музыкальная группа под руководством Стаса Намина.
 Цветы (журнал) — российский журнал по флористике.
 Цветы (деревня) — деревня в Шабалинском районе Кировской области.
 Цветы (павильон) — здание в Екатеринбурге.

См. также 
 Каменный цветок (значения)
 Цветок (значения)
 Цветки (значения)